Trutlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutlandet, Raseborg, Nyland, 
 Trutlandet, Sibbo, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar